Stazione di Iwaki – stazione ferroviaria giapponese della città di Iwaki
 Stazione di Iwaki – stazione ferroviaria giapponese della città di Katsuragi